Vabres ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Vabres (Cantal) im Département Cantal
 Vabres (Gard) im Département Gard
 Vabres-l’Abbaye im Département Aveyron

Vabres ist der Familienname folgender Personen:
 Henri Donnedieu de Vabres (1880–1952), französischer Jurist und Richter
 Jean Donnedieu de Vabres (1918–2009), französischer Politiker
 Renaud Donnedieu de Vabres (* 1954), französischer Politiker